Umatilla ist der Name eines nordamerikanischen Indianerstammes – siehe Umatilla

Davon abgeleitet wurden verschiedene geografische Objekte benannt:

 Umatilla River, linker Nebenfluss des Columbia River
 Umatilla County
 Umatilla (Florida), Ort in Florida
 Umatilla (Oregon), Ort am Columbia River
 Umatilla National Forest
 Lake Umatilla ist der Stausee der John-Day-Talsperre
 Umatilla Chemical Depot, eines von fünf Lagern für chemische Waffen in den Vereinigten Staaten